Dit is een  lijst van Israëlische ministers van Binnenlandse Zaken.

Ministers van Binnenlandse Zaken van Israël (1948–heden) 

 
Binnenlandse Zaken
Israëlische